CRS steht für:
 Carrier Routing System, ein von Cisco entwickelter Router
 Cash Recycling System, ein Geldautomat mit zusätzlicher oder ausschließlicher Einzahlfunktion
 Centrum für religionsbezogene Studien, an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster
 Chemische Referenzsubstanz, herausgegeben durch das Europäische Direktorat für die Qualität von Arzneimitteln
 Chiemsee Reggae Summer
 Child Rebel Soldier, eine Hip-Hop-Formation bestehend aus den Rappern Kanye West, Pharrell Williams und Lupe Fiasco
 Child Restraint System
 Chinesischer Restsatz
 Civis romanus sum
 Commercial Resupply Services, ein NASA-Programm zur Versorgung der Internationalen Raumstation durch kommerzielle Raumtransporter, die im Rahmen des Programmes Commercial Orbital Transportation Services entwickelt wurden.
 Common Rail System, siehe Common-Rail-Einspritzung
 Common Reporting Standard, Standard zum automatischen Austausch von Informationen zu Finanzkonten
 Compagnies Républicaines de Sécurité, Französische National-, Bereitschaftspolizei und Zivilschutz
 Component Requirement Specification, formelle Anforderungsspezifikation bei technischen Entwicklungen
 Compressed Row Storage, Verfahren zur Speicherung dünnbesetzter Matrizen in der numerischen Mathematik
 Computerreservierungssystem
 Congenital Rubella Syndrome, siehe Rötelnembryofetopathie
 Congressional Research Service, der wissenschaftliche Dienst des US-Kongresses
 Consumer Recreation Service, siehe The Game (Film)
 Controlled Random Search, mathematisches Optimierungsverfahren
 Coordinate Reference System, siehe Koordinatenreferenzsystem
 Creation Research Society
 Croix-Rouge Suisse, siehe Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK)
 CRS Auto Engineers, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Cyber Research Systems, siehe Terminator 3
 cytokine release syndrome, siehe Zytokin-Freisetzungssyndrom
 cytoreductive surgery (zytoreduktive Chirurgie), siehe Therapeutische Hyperthermie
 San-marinesisches Kfz-Kennzeichen für das Rote Kreuz, italienisch Croce Rossa Sammarinese
 Somasker, ein christlicher Männerorden (Ordo Clericorum Regularium a Somascha)

crs steht für:
 Seychellenkreol (ISO-639-3-Code), französisch-basierte Kreolsprache der Seychellen

Abkürzung